Echo-klass kan syfta på: